Drolling kan syfta på:

 Martin Drolling (1752–1817), fransk konstnär
 Michel Martin Drolling (1789–1851), fransk konstnär, den föregåendes son